Rajd Turcji 2019 (12. Marmaris Rally Turkey) – 12. Rajd Turcji rozgrywany w Turcji w dniach od 12 do 15 września 2019 roku. Był jedenastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Marmaris. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC2 Pro.

Rajd Turcji w roku 2019 wygrał Francuz Sébastien Ogier, który o ponad pół minuty wyprzedził swojego kolegę z zespołu Citroena, Fina Esapekka Lappi, dla Citroena było to trzydzieste podwójne zwycięstwo w rajdach WRC. Citroen wygrał swój sto drugi rajd i dwieście pięćdziesiąte piąte podium w WRC. Dla Ogiera było to czterdzieste siódme zwycięstwo i siedemdziesiąte ósme podium w karierze. Lappi w pierwszej trójce przyjechał po raz siódmy w karierze. Trzecie miejsce z ponad minutową stratą do zwycięzcy zajął Norweg Andreas Mikkelsen, dla którego było to dwudzieste piąte podium w sto dziewiątym starcie. 

Lider klasyfikacji generalnej w tym sezonie Estończyk Ott Tänak w Turcji zajął odległe szesnaste miejsce spowodowane to było awarią jego Toyoty Yaris WRC po ósmym odcinku, do ścigania wrócił dopiero od czternastego OS-u. Jedyne punkty zdobył wygrywając ostatni odcinek specjalny - Power Stage. 

Jedyny polak startujący w jedenastej rundzie WRC  Kajetan Kajetanowicz, ustanowił swój życiowy wynik (zwyciężył siedem z siedemnastu odcinków specjalnych) wygrywając po raz pierwszy w karierze klasyfikację WRC 2 i obejmując tym samym fotel lidera w tej klasyfikacji w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej Kajetanowicz zajął dwunaste miejsce, tracąc dwie pozycję podczas ostatniego odcinka specjalnego na skutek uszkodzenia przeniesienia napędu na lewe przednie koło.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 30 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2 i WRC2 Pro.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 11 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC2 PRO

Kierowcy

WRC2

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2019
Turcja
2019 w Turcji